Fiesso d'Artico – comune italiano nella città metropolitana di Venezia
Fiesso Umbertiano – comune italiano in provincia di Rovigo
Prato Fiesso – comune svizzero del Cantone Ticino, oggi Prato Leventina
Fiesso – frazione di Castenaso nella città metropolitana di Bologna
Fiesso – frazione di Cercino in provincia di Sondrio
Fiesso – frazione di Gattatico in provincia di Reggio Emilia